Voz puede hacer referencia a: La palabra voz viene del latín vox, vocis (voz, sonido de la voz, sonido, acento, a veces grito, también palabra o vocablo). Viene como es habitual de su acusativo voce(m) y obsérvese que nuestra palabra conserva todos los sentidos que tuvo en latín.

Fonología

 La voz es el sonido generado por el aparato fonador humano, se produce cuando el aire que está en los pulmones pasa por las vías respiratorias (tráquea y laringe) y esto provoca vibraciones en las cuerdas vocales y entonces se genera el sonido.

Gramática

La voz gramatical es el tipo de diátesis gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es un agente o un paciente, es decir, su papel temático dentro de la oración. Puede ser voz activa, voz media o voz pasiva.
Por voz se entiende también toda palabra, vocablo o unidad léxica, especialmente en la lexicografía o arte de confeccionar diccionarios.

Música

 voz en música es usada como un instrumento musical.
 voz a cada una de las líneas melódicas de la composición.

Telecomunicaciones

 En telecomunicaciones se denomina voz a la señal de voz;
 y por extensión al procesamiento digital de voz.
 Actor de voz persona que proporciona su voz para cualquier soporte audiovisual.

Ornitología

 La vocalización de las aves se refiere a las voces de las aves.

Bridge

 voz es todo canto ejecutado por un jugador durante la etapa de remate de una mano de bridge.

Enlaces externos